Csehország
 Mukařov, település a Mladá Boleslav-i járásban
 Mukařov, település a Kelet-prágai járásban
 Mukařov, Malá Skála településrésze a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Mukařov, Lovečkovice településrésze a Litoměřicei járásban